Ла Брења има више значења:

 Ла Брења (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Брења (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Брења (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Брења (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Брења (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Брења (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Брења (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Брења (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Брења (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику